

Cinema 
 The Sandman – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
 The Sandman – cortometraggio del 1913 diretto da David Miles
 The Sandman – cortometraggio animato del 1992

Fumetti 
 Sandman – serie a fumetti scritta da Neil Gaiman e pubblicata dalla DC Comics tra il 1988 e il 1996
 Sandman – nome dei molti personaggi supereroi, pubblicati dalla DC Comics 
 Wesley Dodds – supereroe DC Comics creato negli anni trenta
 Sanderson Hawkins – ex-partner di Wesley Dodds, attuale Sandman
 Uomo Sabbia (Sandman) – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Televisione 

 The Sandman – serie televisiva statunitense del 2022, basata sull'omonima serie a fumetti

Altro 
 Omino del sonno – figura folkloristica legata al mondo dei sogni, chiamata Sandman nei paesi anglofoni
 The Sandman – pseudonimo del wrestler statunitense Jim Fullington